Denumirea „Amur” poate să definească:

 Amur, râu din Asia de 2.824 km lungime
 Regiunea Amur, district din Orientul Îndepărtat Rus